Шунгули — топонимы в Ахтубинском районе Астраханской области Российской Федерации.

 Шунгули (разъезд) — железнодорожный разъезд Волгоградского региона Приволжской железной дороги на линии Красный Кут — Верхний Баскунчак (часть магистрали Москва-Казанская — Астрахань)
 Шунгули — посёлок в составе муниципального образования «Посёлок Верхний Баскунчак»

Примечания